El término horizonte puede hacer referencia a:

 El Horizonte, periódico de entrega controlada "sin costo", es uno de los principales diarios de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León en México.
 horizonte mexiquense, periódico de entrega controlada "sin costo", es uno de los principales de carácter estatal y tiraje quincenal en el Estado de México.
 horizonte, terrestre, línea" que aparentemente separa el cielo y la tierra.
 horizonte astronómico, plano que pasa por el observador y es perpendicular a la vertical.
 horizontes del suelo, serie de niveles horizontales que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres.
 horizonte de sucesos, hipersuperficie frontera del espacio-tiempo, tal que los eventos a un lado de ella no pueden afectar a un observador situado al otro lado.
 horizonte cosmológico, límite del universo observable.
 horizonte de predicciones, más allá del cual éstas resultan inexactas.
 horizonte cultural, en arqueología, periodo en el que un mismo estilo cultural se presenta.
 problema del horizonte, dificultad de los modelos cosmológicos en explicar por qué nuestro universo a gran escala parece uniforme y homogéneo en cuanto a la distribución de materia y energía.
 horizonte del proyecto, lapso de tiempo para el cual se estima que el proyecto debe cumplir cabalmente con sus objetivos. 
 Belo Horizonte, ciudad de Brasil.
 Bello Horizonte, balneario de Uruguay.
 Radio Horizonte, de Argentina.
 Radio Horizonte, de Chile.
 Puerta del horizonte, lugar mitológico.
 Tras el incierto horizonte, novela.
 Horizonte, álbum de debut de la banda española Cifu & La Calaña Sound.
 Horizonte, revista madrileña ultraísta publicada entre 1922 y 1923.
 Horizonte, revista barcelonesa publicada entre 1968 y 1971.
 Horizonte (revista estridentista), revista mexicana de vanguardia publicada entre 1926 y 1927.
Horizonte (programa de televisión), programa de televisión español.
 Horizonte 2020, programa de investigación e innovación en la Unión Europea.